È il fratello di Dušan Lukašík.

Carriera
Con la  ha disputato i Giochi olimpici di Roma 1960 e quattro edizioni dei Campionati europei (1955, 1957, 1959, 1963).

Collegamenti esterni